Карл Озолин: Озолин, Карл Карлович (1901—1944) — советский военный, один из организаторов и лидеров «Братского Союза Военнопленных».
 Озолин, Карл Мартынович (1905—1987) — латвийский советский политический и общественный деятель.
 Озолин, Карл Яковлевич (1866—1933) — адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Лифляндской губернии.